Le nom « Seabee » peut désigner :
 les Seabees, une unité de génie militaire de l'US Navy
 le Republic Seabee RC-3, un avion léger amphibie américain (1945)
 le navire de type Sea Bee (SeaBarge), porte barges militaire avec système de chargement élévateur embarqué
 le Sea Bee, missile américain expérimental lancé depuis un module immergé (1961)